Вито́льд Вито́льдович Яки́мчик (26 декабря 1909, Петербург — 28 мая 1977, Усть-Каменогорск) — советский , мастер спорта СССР по шахматной композиции (1963), международный арбитр по шахматной композиции (1967). Инженер-проектировщик. С 1927 года опубликовал 85 этюдов, из которых 7 удостоены призов. Финалист семи личных чемпионатов СССР.

Этюды 

1. Сf5 e2+!  (1. … c4 2.Сd3! cd — пат) 
2.Кр: d2 c4 
3.Крe1! Крg2!  (3. … Крh2 4.Крf2) 
4.Сg4! c3 
5.С:e2 c2 
6.Сd1! c1Ф — идеальный пат со связкой 
(6. … c1Л 7.Крd2 Лa1  8.Сb3 Лa3 9.Сc4)

1.Кd6 h2 
2.e7 h1Ф+ 
3.Крe6 Сb5 
4.К:b5 Фe4+ 
5.Крf7 Фc4+ 
6.Крg6! Ф:b5 
7.Крh6! —
8.e8Ф+ Ф:e8 — зеркальный пат.

1.c6+ Кр: c6 
2.Лc3+ Кc5+ 
3.Л:c5+ Кр: c5 
4.b7 h1Л! (4. … h1Ф 5.Сd4+ Кр: d4  6.b8Ф Фa1+ 7.Крb5 Фb2+  8.Крc6! Ф:b8 — пат) 
5.Сb2! Лh4+ 
6.Крa5 Сb3! 
7.Сa3+ Крc6 
8.b8К+! Редкое взаимное превращение сторон в слабые фигуры.
(Этюд не решается - в конечной позиции черные выигрывают согласно базе Налимова.)

Спортивные достижения

Литература 
 
 Я. Владимиров. «1000 шахматных этюдов». Москва: Астрель, 2003. ISBN 5-271-05741-0.

Ссылки 
 

Мастера спорта СССР по шахматной композиции
Шахматисты XX века
Международные арбитры по шахматной композиции